Åke Viberg kan syfta på:

 Åke Viberg (teolog), född 1958 
 Åke Wiberg (politiker), 1902–1963